Highbridge o High Bridge puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Lugares del Reino Unido
Highbridge (Cumbria), Inglaterra.
Highbridge (Hampshire), Inglaterra.
Highbridge (Somerset), mercado, Inglaterra.
Highbridge and Burnham railway station.
Highbridge (Scotland), población de las Highlands.
 Highbridge Skirmish, a battle site there.
Highbridge (West Midlands), Inglaterra.

Puentes
 High Bridge (Lincoln)
 High Bridge (Oxford)
 High Bridge (Reading)

Lugares de Estados Unidos
 High Bridge (New York City), puente de Manhattan.
Highbridge (Bronx), barrio de la ciudad de Nueva York.
Highbridge Park, parque de Manhattan, Nueva York.
 High Bridge (Kentucky River), puente de ferrocarril sobre el río Kentucky, Kentucky.
 High Bridge (Kentucky), población.
High Bridge (Washington), población.
 High Bridge (Nueva Jersey), población.
 Highbridge (Wisconsin), población.
 High Bridge (Appomattox River), puente.
 High Bridge (Coatesville, Pensilvania), viaducto en el Condado de Chester.
 High Bridge (St. Paul), puente sobre el Mississippi en St. Paul, Minnesota.
 High Bridge (Latah Creek), puente Latah Creek.

Otros

HighBridge, audiolibro of Workman Publishing Company